

Musique

Chanteur 

 Clipse, pseudonyme de Terrence Thornton, rappeur américain ;
 , pseudonyme de Mike Dierickx, musicien trance belge.

Album 

 , album de Bros sorti en  ;
 , album de Gruntruck sorti le .

Chanson 

 , chanson d'avril Lavigne présente sur l'album Goodbye Lullaby sorti le  ;
 , chanson de The Cure présente sur l'album The Head on the Door sorti le  ;
 , chanson de Dannii Minogue présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Dio présente sur l'album Killing the Dragon sorti le  ;
 , chanson d'Enrique Iglesias présente sur l'album Insomniac sorti le  ;
 , chanson de Ghostface Killah présente sur l'album The Pretty Toney Album sorti le  ;
 , chanson de Lenny Kravitz présente sur l'album Black and White America sorti le  ;
 , chanson de Madonna présente sur l'album Confessions on a Dance Floor sorti le  ;
 , chanson de Matchbox 20 présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Moist présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Nick Jonas présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Pharoahe Monch présente sur l'album Desire sorti le  ;
 , chanson de Prince présente sur l'album Diamonds and Pearls sorti le  ;
 , chanson de Sarah McLachlan présente sur l'album Afterglow sorti le .

Cinéma 

 , film de Paul McGuigan sorti en 2009 ;

Télévision 

 , série court diffusée en 1998 ;
 , série télévisée américaine de sept épisodes.

Autres 

 Push, un roman sorti en 1996 et écrit par Sapphire, dont est adapté le film Precious.
 P.U.S.H. (Pray Until Something Happens), un groupe de rock chrétien suisse.
 Server push est un mode de communication client-serveur dans lequel le dialogue est lancé par le serveur.
 push mail est un type de messagerie utilisée sur les smartphones.
 PuSH est un raccourci pour PubSubHubbub

Homonymie de titre